Il termine Poustka può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Poustka, comune del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary
Poustka, frazione di Dobkovice, comune del distretto di Děčín, nella regione di Ústí nad Labem
Poustka, frazione di Višňová, comune del distretto di Liberec, nell'omonima regione

o anche:
Poustka, montagna ai cui piedi si trova la città di Trutnov, nell'omonimo distretto
Poustka, fortezza d'artiglieria